Marie Josefa (; 31. května 1867, Drážďany – 28. května 1944, Erlangen) byla saská princezna, rakouská arcivévodkyně a matka posledního rakouského císaře Karla I.

Původ 
Marie Josefa se narodila v Drážďanech jako dcera pozdějšího saského krále Jiřího I. (1832–1904) a jeho manželky Marie Anny Portugalské (1843–1884), dcery portugalské královny Marie II.

Život 
2. října 1886 se provdala za arcivévodu Otu Rakouského, synovce rakouského císaře Františka Josefa I. Toto manželství bylo krajně nešťastné, neboť světáckému a požitkářskému Otovi se jeho velice zbožná manželka nijak nezamlouvala – posměšně ji nazýval „jeptiškou“ a ponižoval ji, mimo jiné i svými skandály a milostnými aférami. Nicméně z tohoto svazku vzešli dva synové – pozdější poslední rakouský císař Karel I. (1887–1922) a jeho mladší bratr Maxmilián (1895–1952). O výchovu obou synů se starala především Marie Josefa, neboť arcivévoda Ota se u své rodiny příliš nezdržoval a roku 1906 zemřel v náruči své milenky na syfilis.

Za první světové války zřídila ve svém vídeňském paláci Augarten lazaret, kde pomáhala ošetřovat raněné vojáky. V roce 1919 opustila spolu se svým synem Karlem I. a jeho rodinou Rakousko.

Zemřela na zámku Wildenwart v Bavorsku. Je pohřbena v kapucínské kryptě ve Vídni, po boku svého manžela.

Potomci 
Z manželství s Otou Františkem Josefem vzešli dva potomci:
 Karel I. Rakouský (17. srpna 1887 – 1. dubna 1922), v letech 1916–1918 poslední císař rakouský, král český, apoštolský král uherský, markrabě moravský atd., ⚭ 1911 Zita Bourbonsko-Parmská (9. května 1892 – 14. března 1989)
 Maxmilián Evžen Rakouský (13. dubna 1895 – 19. ledna 1952), ⚭ 1917 Františka z Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürstu (21. června 1897 – 12. července 1989)

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p10129.htm#i101287

Vývod z předků 

Wettinové (albertinská větev)
Habsbursko-lotrinská dynastie
Saské princezny
Arcivévodkyně
Narození v roce 1867
Narození 31. května
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1944
Úmrtí 28. května
Úmrtí v Erlangenu
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy